Álvaro Lacerda foi um político português responsável pelo ministério da
Agricultura entre 21 de Janeiro e 27 de Janeiro de 1920.

Ministros da Agricultura de Portugal